Hermannshof ist Name oder Namensbestandteil von:

Ortschaften in Deutschland:
 Hermannshof (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Hermannshof (Gnewikow), Teil von Gnewikow, Ortsteil von Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Hermannshof (Saal), Ortsteil der Gemeinde Saal, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Hermannshof (Schashagen), Dorf in der Gemeinde Schashagen, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Hermannshof (Wittenberge), Wohnplatz von Wittenberge, Landkreis Prignitz, Brandenburg

historisch; ehemaliger deutscher Name von Ortschaften:
 Hermannshof, Dorf im Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, jetzt: Matwejewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Hermannshof, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, jetzt: Skoczewo im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hermannshof, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, jetzt: Przeczniak im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Hermannshof steht in Deutschland auch für:
 Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim an der Bergstraße, Baden-Württemberg
 Hermannstraße (Berlin-Neukölln), ehemaliger Gewerbehof in Berlin
 Hermannshof, Kulturdenkmal in Völksen (Springe), Niedersachsen

Siehe auch:
 Gut Hermannshof